«Nerostitele» () — другий студійний альбом румунського гурту Coma, виданий 30 листопада 2006 року. Альбом містить 14 композицій. Деякі з них були записані сумісно з хіп-хоп виконавцями.

Майже до всіх пісень були представлені відео.

Трек-лист 
 1 Hectic 
 2 Mai Presus De Cuvinte (бас — Bill Gould)
 3 Cântă-mi Povestea 
 4 Urmărirea (разом з Brugner)
 5 O Zi După 
 6 Culori 
 7 Treci 
 8 Mâini Către Cer 
 9 Oriunde, Oricum 
 10 Coboară-mă-n Rai 
 11 Pentru O Rază-n Orizont 
 12 Trei Minute 
 13 Cântă-mi Povestea (Acustic) 
 14 Un Loc Să Ajung

Відеокліпи 
 «Coboară-mă-n rai» (2005)
 «Cântă-mi povestea» (2006)
 O zi după (2006)
 Hectic  (2006)
 "Mai Presus de Cuvinte"  (2006)
 Oriunde, oricum (2006)
 Trei minute (2006)
 Pentru o rază-n orizont (2006)
 Mâini către cer  (2006)
 Un loc să ajung (2006)
 Treci  (2006)
 Culori  (2006)
 Urmărirea (спільно з «BRUGNER», 2007)

Примітки

Посилання 
 
 Dan Costea (Coma): «Nerostitele nu e un album facut pentru a fi la moda» 
 Альбом на «Discogs» 

Музичні альбоми 2006